Бульвар Освобождения:
 Бульвар Освобождения — в Белграде.
 Бульвар Освобождения — в городе Нови-Сад.